Kurt Nielsen, kan henvise til flere personer:

 Kurt Nielsen (tennisspiller) – dansk tennisspiller, der nåede Wimbledon-finalen.
 Kurt Nielsen (atlet) – dansk atlet.
 Kurt Børge Nikolaj Nielsen – landstræner for Danmarks fodboldslandshold 1976-1979
 Kurt Nielsen (cricket) – tidligere formand for Københavns Boldspil-Union og stifter og formand for Dansk Cricket Forbund
 Kurt Nielsen (skuespiller) – dansk skuespiller